Дорожный — посёлок в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположен в центре района, к юго-западу от Великих Лук.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 425 жителей.

История 
Посёлок Дорожный получил название в 1983 году на основании постановления Псковского облисполкома №453 от 17.11.1983 путём объединения/переименования посёлков ДРСУ и ДСР-2. То есть, по сути, посёлок имеет сходную судьбу с бывшей "Голубой дивизией" (квартал бараков на окраине города, который в настоящее время снесён). Первый многоэтажный дом (п. Дорожный, д.6А) был введен в эксплуатацию в 1977 году.

Фотографии

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района